La Columbia Southern University (ou CSU) est une université privée basée à Orange Beach dans l'Alabama. Elle est fondée en 1993. Elle accueille environ 28 000 étudiants. Columbia Southern University est une université sœur de la réputée Columbia University située dans le quartier de Morningside Heights, au sein de l'Upper West Side, dans le nord-ouest de l'arrondissement de Manhattan, à New York.

Lien externe 
  Site officiel

Enseignement à distance
Établissement scolaire fondé en 1993
Université en Alabama
Comté de Baldwin (Alabama)